Hindon (Wiltshire), een civil parish in de unitary authority Wiltshire (Engeland);
Hindon (Nieuw-Zeeland), een plaats in Nieuw-Zeeland;
Hindon (rivier), een rivier in India.